

Artistes 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, peintre néerlandais du  ;
Rembrandt Bugatti, sculpteur italien ;
Rembrandt Peale, peintre néo-classicique américain.

Cinéma et télévision 
Films retraçant la vie de Rembrandt
 Rembrandt, film britannique réalisé par Alexander Korda, sorti en 1936 ;
 Rembrandt, film néerlandais réalisé par Gerard Rutten, sorti en 1940 ;
 Rembrandt, film allemand réalisé par Hans Steinhoff, sorti en 1942 ;
 Rembrandt, film français réalisé par Charles Matton, sorti en 1999 ;
 Rembrandt, film danois réalisé par Jannik Johansen, sorti en 2003.
Autres
 Rembrandt Brown, un des personnages principaux de la série télévisée Sliders : Les Mondes parallèles.

Toponyme 
 Cratère Rembrandt, un cratère de Mercure.
 Rembrandt, une ville du comté de Buena Vista, en Iowa.

Autres 
'Rembrandt', cultivar de rosier obtenu en 1883 ;
The Rembrandts, groupe de musique américain ;
Rembrandt, cheval de dressage wetphalien médaillé d'or en dressage en 1988 avec sa cavalière Nicole Uphoff ;
Une relation Trans-Europ-Express reliant Munich à Amsterdam via Augsbourg, Stuttgart, Mayence, Coblence, Bonn, Cologne, Düsseldorf, Duisbourg, Arnhem et Utrecht a porté le nom de Rembrandt.
Rue Rembrandt à Paris.
 Le Nouveau Rembrandt, « portrait » du peintre Rembrandt créé par intelligence artificielle.

Homonymie de titre